Николай Михайлович Харьковец (), более известный как Николай Трубач — украинский и российский эстрадный певец, Заслуженный артист Украины.

Биография 
Николай Харьковец (Трубач) родился в селе Пересадово Николаевской области Украинской ССР 11 апреля 1970 года. Мальчик рос послушным и покладистым, рано начал помогать родителям – работал в поле, играл на трубе на сельских мероприятиях.

Учился в общеобразовательной школе села Пересадовка (Николаевская область). Уже учась в школе, Николай играл на трубе в детском эстрадном оркестре под руководством Семёна Деньковича, а также со специального разрешения играл на свадьбах со старшими товарищами. Приобретённый таким образом опыт позволил ему в 1985 году поступить сразу на второй курс музыкального училища, которое он закончил по двум специальностям: дирижёр-хоровик и трубач.

В 1988—1990 годах проходил армейскую службу в морских частях погранвойск в Анапе. На второй год службы Николая Трубача взяли в военный оркестр. Незадолго до окончания службы он сделал и свои пробные записи.

В 1990 году произошло знакомство Трубача со студией «Диалог» и её руководителем Кимом Брейтбургом. Именно Брейтбург в конечном счёте свёл Трубача с продюсером Евгением Фридляндом.

В июле 1997 года вышел первый альбом певца, уже взявшего тогда псевдоним Трубач, — «История». Туда вошли такие его песни, как «Пять минут», «Женская любовь» и «Научись играть на гитаре». Уже в следующем году презентован следующий альбом «Двадцать два», куда вошли все те же песни с добавлением пяти новых. В числе новинок на альбоме появилась песня «Голубая луна» (музыка — Ким Брейтбург, слова — Николай Трубач), которую Трубач вначале исполнял один.

Самый заметный всплеск популярности музыканта приходится на самый конец 1990-х годов, когда он записал дуэтом с Борисом Моисеевым сначала «Голубую луну», а затем ещё одну, специально написанную для них песню «Щелкунчик» (слова и музыка Кима Брейтбурга). В клипе, снятом к этой песне, Трубач не только поёт, но и играет на трубе отрывок из балета «Щелкунчик» (часть 20, па-де-де 1), также в этом клипе приняла участие группа «Премьер-Министр». Артист признался, что после исполнения трека «Голубая луна» у него состоялся серьёзный разговор с родителями. Ему пришлось переубеждать отца, что он «натурал». И это при наличии супруги и ребёнка.

В 1998 году Николай Трубач принял участие в записи альбома Валерия Меладзе «Самба белого мотылька» — он записал партию трубы в заглавной композиции (на альбоме указан под настоящей фамилией — Харьковец).

В 1999 году Трубач и Моисеев в юмористическом первоапрельском концерте «О. С. П.-студии» «ОСПесня 99» (пародия на «Песню года») исполнили песню «Деловая Москва» — юмористическую переделку на мотив «Голубой луны».

В 2000 году Трубач записал дуэт с Игорем Сарухановым — песню «Лодочка».

В 2002 году выпустил песню «Белым…», которую на одноимённом альбоме исполнил один, а позже исполнял дуэтом с Юлией Борзой.

В начале 2000-х годов Николай Трубач разорвал контракт с Евгением Фридляндом.

В 2004 году Николай Трубач с песней «Ты такая красивая» выступил в финале ежегодного фестиваля «Песня года».

В 2007 году выходит альбом «Я не жалею ни о чём». В 2012 году певец выпустил очередной альбом «Были и будем».

29 ноября 2009 года Николай Трубач с песней «Пять минут» принял участие в программе «Достояние республики» на Первом канале. 

В 2012 году один из выпусков авторской программы Олега Нестерова «По волне моей памяти» (Канал «Время» — Первый канал. Всемирная сеть) был посвящён Николаю Трубачу. 

В 2014 году Николай Трубач и Борис Моисеев с песней «Голубая луна» выступили на «Славянском базаре» в Витебске. 

В 2015 году вокалист вместе с Любашей записал новую песню «Сними шубы», где не только пел, но и сыграл на трубе. 

В 2015 году Николай Трубач отметил 45-летний юбилей. На празднование в столичный отель «Корстон» собрались друзья певца — коллеги Юрий Лоза, Владимир Пресняков – старший, Александр Иванов, Игорь Саруханов, Алексей Глызин, певица Любаша и ещё два десятка известных музыкантов. Елена Трубач и дочери подарили юбиляру трубу Bach Stradivarius ручной сборки, о которой он давно мечтал.

В апреле 2020 года Николай Трубач стал героем передачи «Судьба человека». В студии Бориса Корчевникова певец рассказал о том, как в 2018-м перенес очередную пневмонию из-за заражения коронавирусом. Артист подробно описал все симптомы, которые предшествовали его тяжёлому заболеванию.

В 2020 году — участник телепроекта «Суперстар! Возвращение» на НТВ.

7 августа 2021 года Николай Трубач стал героем программы «Рождённые в СССР» с Владимиром Глазуновым на телеканале Ностальгия.

Личная жизнь 
Женат: супруга — Елена Виршубская. У супружеской пары две дочери: Александра и Виктория.

Болеет за московский футбольный клуб «Спартак».

После более двух десятков лет выступлений в Российской Федерации певец до сих пор не обзавелся российским паспортом. По мнению артиста, это всего лишь формальность, которая не влияет ровным счётом ни на что.

Дискография 
 1997 — «История»
 1998 — «Двадцать два»
 2001 — «Адреналин»
 2002 — «Белым…»
 2003 — «Лучшие песни»
 2007 — «Я не жалею ни о чём…»
 2012 — «Были и будем»

Фильмография 
 1998 «Военно-полевой романс»
 2016 «Любовь и сакс»

Клипы 
 1997 — «Женская любовь»
 1997 — «Научись играть на гитаре»
 1997 — «Пять минут»
 1998 — «Голубая луна», совместно с Борисом Моисеевым
 1999 — «Щелкунчик», совместно с Борисом Моисеевым
 2000 — «Лодочка», совместно с Игорем Сарухановым
 2000 — «Адреналин»
 2001 — «Кристина»
 2002 — «Я живу в раю», совместно с Александром Маршалом
 2002 — «Белым»
 2004 — «Какие мы люди», совместно с Егором Титовым
 2005 — «Найди меня» (режиссёр Владимир Якименко). Песня на украинском языке «Знайди мене», совместно с Виктором Павликом и Анжеликой Рудницкой
 2006 — «Разлюбившая» (режиссёр Гоша Таидзе). В клипе снялись Анатолий Журавлёв и Мария Шукшина
 2011 — «Счастливый билет», совместно с Игорем Сарухановым
 2015 — «Сними шубы», совместно с Любашей

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Николаем Трубачом

Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Певцы и певицы, известные под псевдонимами